Richard Nelson (1941-2019) – antropologo e scrittore statunitense
 Richard Nelson – drammaturgo e sceneggiatore statunitense
 Richard Nelson – economista statunitense